Župnija Maribor je lahko:

 Župnija Maribor - Brezje
 Župnija Maribor - Košaki
 Župnija Maribor - Pobrežje
 Župnija Maribor - Radvanje
 Župnija Maribor - Sv. Janez Bosko
 Župnija Maribor - Sv. Janez Krstnik (stolna župnija)
 Župnija Maribor - Sv. Jožef
 Župnija Maribor - Sv. Križ
 Župnija Maribor - Sv. Magdalena
 Župnija Maribor - Sv. Marija
 Župnija Maribor - Sv. Rešnje telo
 Župnija Maribor - Tezno
 Univerzitetna župnija Maribor (personalna župnija)